Îngerii lui Charlie se poate referi la:

Îngerii lui Charlie (serial), serial TV american, care a rulat între anii 1976-1981 pe canalul ABC Network
Îngerii lui Charlie (film), un film modern din anul 2000
Îngerii lui Charlie: În goana mare un sequel din 2003, continuare a filmului din anul 2000